Artigas est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Édouard Artigas (1906-2001), escrimeur français
 Gustavo Gac-Artigas, dramaturge, acteur et metteur en scène chilien
 Joan Gardy Artigas (né en 1938), céramiste espagnol
 José Gervasio Artigas (1764-1850), militaire uruguayen qui commença la première révolution de l'Uruguay (contre l'Espagne)
 Josep Llorens i Artigas (1892-1980), céramiste et critique d'art catalan
 Salvador Artigas (1913-1997), joueur et entraîneur de football espagnol
 Vilanova Artigas (1915-1985), architecte brésilien

Toponyme

Artigas, département du nord-ouest 
 Artigas, capitale du département homonyme
 Juan Antonio Artigas, ancien nom de Barros Blancos

Base Artigas, base de recherches uruguayenne

Autres
 Jardins Artigas, conçus par Antoni Gaudí, situé à Pobla de Lillet en Catalogne
 Forteresse General Artigas (Fortaleza del Cerro), forteresse située à Montevideo en Uruguay
 Drapeau d'Artigas, un des trois drapeaux officiels de l'Uruguay
 Pont General Artigas, pont routier international traversant le Rio Uruguay

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme